Darville ist der Familienname folgender Personen:

 Eka Darville (* 1989), australischer Schauspieler
 Helen Darville (* 1971), australische Schriftstellerin und Journalistin
 Robert Darville, belgisch-kongolesischer Autorennfahrer